Žiga Jeglič, slovenski hokejist, * 24. februar 1988, Kranj.

Jeglič je začel kariero pri klubu HK MK Bled, med sezonama 2007/08 in 2010/11 pa je igral za klub Acroni Jesenice oziroma mladinsko ekipo HK Jesenice Mladi. V sezonah 2011/12 in 2012/13 je bil član kluba Södertälje SK v švedski drugi ligi, pred sezono 2013/14 pa je prestopil v finski klub Ässät Pori. Sredi decembra 2013 je prestopil v nemškega prvoligaša ERC Ingolstadt. Pred sezono 2014/15 je prestopil v slovaški klub Slovan Bratislava, ki igra v ligi KHL.

Slovensko reprezentanco je zastopal na enem Svetovnem prvenstvu U18 in dveh mladinskih svetovnih prvenstvih, za člansko reprezentanco pa je nastopil na petih svetovnih prvenstvih, od tega treh v elitni diviziji. V dresu Jesenic se je uveljavil v napadu Jeglič-Tičar-Sabolič, ki skupaj igra tudi na reprezentančnih tekmah. Sodeloval je pri prvem nastopu slovenske reprezentance na olimpijskem hokejskem turnirju 2014 v Sočiju. Sam je odigral vseh pet tekem ter dosegel po dva gola in podaji. S štiri točkami je bil najučinkovitejši hokejist slovenske reprezentance, dosegel je tudi prvi gol slovenske reprezentance na olimpijskih igrah, na prvi tekmi proti ruski reprezentanci.

20. februarja 2018 je v času nastopa na Olimpijskih igrah 2018 padel na doping kontroli na feneterol, prvotno je bil kaznovan z dvoletno prepovedjo nastopanja, toda Mednarodno športno razsodišče mu je kazen znižalo na osem mesecev.

Pregled kariere

|-
| HK MK Bled
| Slovenska ml. liga
| 03/04
|
| 17
| 0
| 1
| 1
|
| 8
|
|
|
|
|
|
|
|-
| HK MK Bled
| Slovenska ml. liga
| 04/05
|
| 16
| 2
| 3
| 5
|
| 10
|
| 2
| 0
| 2
| 2
|
| 24
|-
| rowspan=2|HK MK Bled
| Koroška liga
| 05/06
|
|
| 14
| 14
| 28
|
| 60
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Slovenska ml. liga
| 05/06
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Slovenija
| Svetovno prvenstvo U18 D1
| 06
|
| 5
| 2
| 1
| 3
| +2
| 0
|

|
|
|
|
|
|
|-
| rowspan=2|HK MK Bled
| Koroška liga
| 06/07
|
| 16
| 11
| 16
| 27
|
| 77
|
| 5
| 4
| 1
| 5
|
| 6
|-
| Slovenska ml. liga
| 06/07
|
| 19
| 13
| 9
| 22
|
| 38
|
| 5
| 3
| 5
| 8
|
| 2
|-
| Slovenija
| Svetovno ml. prvenstvo D1
| 07
|
| 5
| 1
| 1
| 2
| +3
| 2
|
|
|
|
|
|
|
|-
| HK Jesenice Mladi
| Slovenska liga
| 07/08
|
| 27
| 12
| 22
| 34
|
| 52
|
| 6
| 3
| 2
| 5
|
| 10
|-
| Slovenija
| Svetovno ml. prvenstvo D1
| 08
|
| 5
| 1
| 2
| 3
| +1
| 4
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Acroni Jesenice
| Avstrijska liga
| 08/09
|
| 42
| 3
| 8
| 11
| 0
| 14
|
| 5
| 0
| 0
| 0
| -1
| 0
|-
| HK Jesenice Mladi
| Slovenska liga
| 08/09
|
| 12
| 9
| 11
| 20
|
| 18
|
| 1
| 0
| 0
| 0
|
| 0
|-
| rowspan=2|Acroni Jesenice
| Avstrijska liga
| 09/10
|
| 54
| 9
| 13
| 22
| 
| 46
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Slovenska liga
| 09/10
|
| 4
| 3
| 1
| 4
|
| 8
|
| 6
| 0
| 1
| 1
|
| 6
|-
| Slovenija
| Svetovno prvenstvo D1
| 10
|
| 5
| 2
| 9
| 11
| +5
| 0
|
|
|
|
|
|
|
|-
| rowspan=2|Acroni Jesenice
| Avstrijska liga
| 10/11
|
| 54
| 14
| 40
| 54
| 
| 69
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Slovenska liga
| 10/11
|
| 4
| 1
| 3
| 4
|
| 0
|
| 4
| 0
| 1
| 1
|
| 14
|-
| Slovenija
| Svetovno prvenstvo A
| 11
|
| 6
| 1
| 2
| 3
|
| 10
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Södertälje SK
| Švedska 2. liga
| 11/12
|
| 44
| 10
| 11
| 21
| 
| 88
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Slovenija
| Svetovno prvenstvo D1A
| 12
|
| 5
| 1
| 3
| 4
|
| 6
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Södertälje SK
| Švedska 2. liga
| 12/13
|
| 50
| 8
| 27
| 35
| +12
| 98
|
| 10
| 2
| 1
| 3
| -2
| 4
|-
| Slovenija
| Olimpijske kvalifikacije
| 13
|
| 3
| 1
| 3
| 4
| 0
| 0
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Slovenija
| Svetovno prvenstvo A
| 13
|
| 7
| 1
| 1
| 2
| -3
| 0
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Ässät Pori
| Finska liga
| 13/14
|
| 32
| 2
| 2
| 4
| -1
| 18
|
| 
| 
| 
| 
| 
| 
|-
| ERC Ingolstadt
| Nemška liga
| 13/14
|
| 11
| 4
| 5
| 9
| 0
| 18
|
| 19
| 4
| 11
| 15
| +6
| 11
|-
| Slovenija
| Olimpijske igre
| 14
|
| 5
| 2
| 2
| 4
| -2
| 2
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Slovan Bratislava
| KHL
| 14/15
|
| 57
| 8
| 15
| 23
| -3
| 2
|
| 
| 
| 
| 
| 
| 
|-
| Slovenija
| Svetovno prvenstvo A
| 15
|
| 7
| 1
| 1
| 2
| -3
| 2
|
|
|
|
|
|
|
|-
| bgcolor="#7FFF00" | Skupaj
| bgcolor="#7FFF00" |
| bgcolor="#7FFF00" |
| bgcolor="#7FFF00" |
| bgcolor="#7FFF00" | 512
| bgcolor="#7FFF00" | 136
| bgcolor="#7FFF00" | 226
| bgcolor="#7FFF00" | 362
| bgcolor="#7FFF00" | +11
| bgcolor="#7FFF00" | 650
| bgcolor="#7FFF00" |
| bgcolor="#7FFF00" | 63
| bgcolor="#7FFF00" | 16
| bgcolor="#7FFF00" | 24
| bgcolor="#7FFF00" | 40
| bgcolor="#7FFF00" | +3
| bgcolor="#7FFF00" | 77
|}

Sklici

Zunanje povezave 
 

Slovenski hokejski levokrilni napadalci
Olimpijski tekmovalci za Slovenijo
Hokejisti Zimskih olimpijskih iger 2014
Hokejisti Zimskih olimpijskih iger 2018
Slovenski mladinski hokejski reprezentanti
Slovenski hokejski reprezentanti
Hokejisti HK MK Bled
Hokejisti HK Jesenice Mladi
Hokejisti HK Jesenice
Hokejisti Södertälje SK
Hokejisti Ässät Pori
Hokejisti ERC Ingolstadt
Hokejisti HC Slovan Bratislava
Kranjski športniki
Hokejisti, kaznovani zaradi dopinga
Slovenski športniki, kaznovani zaradi dopinga